Владиславівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Владиславівська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район